Довбуш:
 Довбуш, Олекса Васильевич (1700—1745) — руководитель повстанческого движения украинских карпатских опришков.
 «Довбуш» — украинский футбольный клуб из города Черновцы.